Wharton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wharton Township (Arkansas) 
 Wharton Township (Fayette County, Pennsylvania)
 Wharton Township (Potter County, Pennsylvania)